Bernardo III di Tolosa (841-886) – duca di Settimania dall'857 all'868, conte d'Alvernia dall'872 e conte di Tolosa dall'874 alla sua morte 
 Bernardo III d'Alvernia (... – dopo il 932) – conte d'Alvernia dal 927 al 932
 Bernardo III di Sassonia-Lauenburg (1385/1392-1463) – Duca di Sassonia-Lauenburg
 Bernardo III di Sassonia-Meiningen (1851-1928) – Duca di Sassonia-Meiningen dal 1914 al 1918
 Ruggero Bernardo III di Foix (1243-1302) – conte di Foix dal 1265 alla sua morte